Ib Poulsen er navnet på flere personer:

 Ib Poulsen (filolog) (født 1949) – dansk professor, dr.phil. og rektor
 Ib Poulsen (politiker) (født 1965) – dansk politiker